Фабиу Феррейра:

 Феррейра, Фабиу (род. 1984) — бразильский футболист.
 Феррейра, Фабиу (род. 1989) — португальский футболист.